Hipólito Yrigoyen ist der Name folgender Personen:

 Hipólito Yrigoyen (1852–1933), argentinischer Politiker

Hipólito Yrigoyen steht für:

 Partido Hipólito Yrigoyen, Verwaltungseinheit der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Hipólito Yrigoyen (Misiones), Ort in der Provinz Misiones, Argentinien
 Hipólito Yrigoyen (Salta), Ort in der Provinz Salta, Argentinien
 Hipólito Yrigoyen (San Luis), Ort in der Provinz San Luis, Argentinien
 Hipólito Yrigoyen (Santa Cruz), ehemaliger Name (bis 2014) von Lago Posadas, Ort in der Provinz Santa Cruz, Argentinien
 Hipólito Yrigoyen, Ort in der Provinz Jujuy, Argentinien, siehe Iturbe (Argentinien)
 Avenida Hipólito Yrigoyen, Verkehrsader in Gran Buenos Aires, Argentinien
 Calle Hipólito Yrigoyen., Straße in Buenos Aires, Argentinien